Nationaal park Plitvicemeren, een nationaal park in Kroatië
Plitvička Jezera (Meren van Plitvice), de gemeente in Kroatië waar het Nationaal Park is gelegen
Bloedige Pasen van Plitvice, een confrontatie bij de Plitvicemeren tijdens de Kroatische Onafhankelijkheidsoorlog